Гаплогруппа J2b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 J2b1 : G10172A
 J2b2 : G5460A • T7391C • A14029G

Палеогенетика

Неолит 
Анатолийский неолит
 AKT26g —  — Нилюфер, Бурса (ил) — Турция — ~6500–6000 calBC — Ж — J2b.

Железный век 
Галлы
 GLN142 — Gurgy "les Noisats" — Франция — 120–80 BC — М — R (M207) : J2b.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа J2 (мтДНК)